MediaTek Helio G90T - чипсет для мобильных телефонов с уклоном на игровую составляющую.
Компания также представила MediaTek Helio G90T Pro для смартфонов премиум класса
Мобильная платформа показана в 2019 году, первый смартфон с подобным решением выпущен в продажу в сентябре 2019 года, это Xiaomi Redmi Note 8 Pro, в который была установлена система жидкостного охлаждения этого процессора.

Технические характеристики 
Производится чипсет по 12-нанометровому технологическому процессу. Разрядность центрального процессора составляет 64 бит. Чипсет 8-ядерный, распределение ядер выполнено по принципу 2 + 6:

 2 Cortex-A76 с тактовой частотой 2,05 ГГц;
 6 Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц.

Это первая платформа у компании MediaTek с ядрами Cortex-A76.

Графическая подсистема представлена видеоускорителем Arm Mali-G76MC4, работающим на частоте до 800 МГц.

Особенностями Helio G90T от MediaTek являются такие технические решения, как:

 Поддержка камер с разрешением 64 мегапикселей;
 Поддержка экранов с частотой развертки 90 Гц;
 Поддержка NFC-модуля;
 Поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4+.

Производитель позиционирует G90T как игровое решение, чему способствуют поддержка экранов в 90 Гц и разогнанное до 800 МГц видеоядро Mali-G76.

По сравнению с прошлыми мобильными решениями от MediaTek чипсет Helio G90T сделал значительный шаг вперед как с точки зрения производительности, так и автономности.

Ссылки 

 MediaTek: Semiconductor

Микроконтроллеры